Kurt Gruber (1896-1918) aviatore austro-ungarico, asso dell'aviazione della k.u.k. Luftfahrtruppen
 Kurt Gruber (1904-1943), politico tedesco del Partito Nazionalsocialista dei Lavoratori Tedeschi
 Kurt Gruber (1913-1945), partigiano tedesco attivo nella resistenza durante la seconda guerra mondiale